4-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 16 по 20 сентября 1992 года на Олимпийском стадионе в Сеуле, столице Южной Кореи. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1973 года рождения и моложе.

На старт в 41 дисциплине чемпионата вышли 954 легкоатлета из 90 стран мира, из них 535 мужчин и 419 женщин.

В программе юниорских чемпионатов мира дебютировал женский тройной прыжок.

Призёры 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 41 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 31 страны-участницы.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Сентябрь 1992 года
Спорт в Республике Корея в 1992 году‎
Международные спортивные соревнования в Сеуле
Чемпионаты мира в Республике Корея
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Республике Корея